Courtes peut désigner :
 La commune française de Courtes, située dans le département de l'Ain ;
 Les Courtes, sommet français du massif du Mont-Blanc.

Autre commune 
 Saint-Trivier-de-Courtes est une commune française, située dans le département de l'Ain en région Rhône-Alpes, située à  au nord-est de Mâcon.